«Индийское кино» — российский телеканал индийских кинофильмов и телевизионных программ об Индии. Входит в «Ред Медиа». Эфир состоит из классических картин Болливуда и премьер новых фильмов и сериалов, музыки и новостей индийского кино, документальных и познавательных программы.

Программы собственного производства 
 «Биографии кумиров»
 «Неделя в Болливуде»
 «Секреты индийской кухни»
 «Индийский калейдоскоп»
 «Индийское счастье»

Награды 
 В 2007 году лауреат европейской премии в области спутникового телевидения HOT BIRD TV Awards. Награждён как «Лучший телеканал кинофильмов».
 В 2008 году награждён почётным дипломом Посольства Индии в России — за вклад в популяризацию индийской культуры и кинематографа в России, странах СНГ и Балтии. Диплом главному редактору канала Владимиру Шеварденидзе вручал лично посол Республики Индия — Его Превосходительство господин Прабхат Пракаш Шукла.

См. также 
 Две звезды (телесериал)
 Суданшу Пандей

Ссылки 
 Официальный сайт телеканала «Индия ТВ» 
 Официальный блог телеканала «Индия ТВ» 
 Сайт управляющей компании: телевизионный холдинг «Ред Медиа»
 Первый сайт индийского сериала Dishayen (Две звезды)

Примечания 

Телеканалы на русском языке
Телекомпании России
Спутниковые телеканалы России
Телеканалы, запущенные в 2006 году
Круглосуточные телеканалы